Бонго Ондимба () — габонская фамилия. Известные носители: 
 Бонго Ондимба, Али бен (род. 1959) — габонский государственный деятель, президент Габона с 16 октября 2009 года.
 Бонго Ондимба, Эль Хадж Омар (1935—2009) — габонский государственный деятель, президент Республики Габон в 1967—2009 гг.

 Бонго Ондимба, Паскалин (род. 1956) — габонский государственный деятель.
 Бонго Ондимба, Эдит-Люси (1964—2009) — первая леди Габона (1989–2009). Бонго Ондимбе, Сильвия (род. 1963) — первая леди Габона с 2009 г.

 См. также 
 Бонго
 Ондимба